Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 10 августа. Приняли участие 44 спортсменок из 30 стран.

Грузинка Нино Салуквадзе выиграла свою третью олимпийскую медаль спустя 20 лет после первых двух, завоёванных в 1988 году в Сеуле.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте Игр